Тептяри или Тептери (типтяри, , ) — социальная группа или народность, известная в Башкирии с XVII века.

Часть исследователей рассматривают тептярей как сословие (А. З. Асфандияров, Р. Н. Рахимов), а часть как этносословную группу (Р. Г. Кузеев, Д. М. Исхаков). В разное время термин имел разные значения. Вопрос о происхождении и формировании данной этногруппы на сегодняшний день является дискуссионным. Тептяри и бобыли, в рукописи Сергея Евгеньевича Калинина, указаны как сословие, существовавшее до 1866 года, только в Оренбургской губернии, и формировавшееся из татар, башкир, марийцев, мордвы, удмуртов (приволжских финнов) и чувашей, селившихся на башкирских землях и получивших название припущенников. По характеру повинностей и налогов тептяри и бобыли занимали промежуточное положение между военно-служилыми сословиями (казаками, башкирами, мишарями) и государственными крестьянами. С 1855 года Тептяри разумелись в законодательстве Российской империи под именем башкир. Из тептярей и бобылей набирались два конные полка, тептярские, в Вооружённые силы Российской империи, как пограничное войско в Верховьях Урала.

История 

Формирование тептярей происходило на территории современного Башкортостана и в восточных районах Татарстана. Первые описатели края Г. Георги, П. Паллас, П. И. Рычков, и др. упоминают тептярей среди его населения.

В раннее время существования этой группы её состав был многонациональным, в её составе встречались представители почти всех народов края: удмурты, марийцы, мордва, чуваши, татары и башкиры, сохранявшие свой язык и культурные особенности.

В этом сословии находилась значительная часть припущенников, живших в XVIII — начале XX века среди башкир-вотчинников.

Рахматуллин У. Х считает, что первыми тептярами были башкиры-асаба, вытесненные из своей общины. Попадание в группу тептяр для башкир не означало жесткого закрепления в ней, при благоприятных обстоятельствах башкиры-тептяри могли вновь вернуться в общину.

Миллер считает тептярей частью бежавших из бывшего Казанского ханства после его падения татар, а частью бежавших оттуда же и ассимилированных в татарской среде финно-угров:

[Тептяри]Тептяр слово татарское, и значит такого человека, который не в состоянии платить подушных денег. Оно пригодилось для основателей, которая в половине шестнадцатого столетия, по случаю причиненного царем Иваном Васильевичем Казанскому царству разрушением, собралась из черемис, чуваш, вотяков и татар на Урале, а особливо в составляющей Башкирию и к Уфской провинции принадлежащей оного части, и весьма стала многолюдна. Сии люди, употребляя разные по не одинаковой своей природе языки, а от части и в вере, перемешались, исключая татар, так, что иногда и нарочито трудно дознаваться, от какого происходят они племени.

[Татарские поселяна и татары-тептяри][Татары-тептяри] наряду с финскими поколениями тептярей как будто особые составляют колена. Кроме находящихся у тептярей разного происхождения татар, есть такие же перемешанные толпы или общества разных татар: в Нагайбацкой крепости при Ике, вышедших из Камы реки,…О подверженных Российской державе Ногайских ордах говорено уже выше сего особливо. Кроме тех находящихся у казанских, уфских, оренбургских и иных татар, а наиначе башкирцев, произошедшие частию от оных орд,..

Со взглядами Георги схоже описание С. Рыбакова:

Тептяри (245 000 д [по Всероссийской переписи 1897 г. по Уфимской губернии) — сборная народность, составленная из представителей многих народностей, тюркских и финских: чуваш, черемис, остяков и пр. Название тептяри видимо появилось в конце XVIII столетия: по крайней мере Рычков, писавший свою Оренбургскую топографию в середине XVIII столетия, не упоминает о тептярях. Число их увеличилось со времени усмирения башкирских бунтов…. Тептяри различаются: тептяри-башкиры, тептяри-мещеряки, тептяри-чуваши и т. д. по народностям, и по религии разделяются на магометан (большая часть) и язычников.

В. М. Черемшанский и Городской считают тептярей выходцами из губерний Казанской и Вятской.

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи относит «тептярский язык» к турецко-татарской группе языков.

По мнению Рашида Шакура, часть башкир, проживавшая в XVI веке на территории бывшего Казанского ханства «была вытеснена со своих мест проживания формировавшимся в новом ханстве казанско-татарским этносом и, уйдя к своим сородичам-башкирам, положила основу для образования сословия тептярей.»

А. З. Асфандияров считает что типтяри — вытесненные, отторгнутые из своего сословия люди, в основном башкиры".
Байракатуба. Байракатуба была известна ещё до 1739 года, когда её жители-башкиры приняли башкир-тептярей Тамъянской волости, живущих по припуску в д. Какрыбашево, но вытесненных первопоселенцами. «1739 года 20 марта Уфимского уезда Казанской дороги Кыр-Иланской волости деревни Байраки Тюба башкирцы Зяв Байдашев, Ипак Максютов, Бурза Давлетбаев, Караша Азаматов дали сию запись Уфимского уезда Ногайской дороги Тамъянской волости деревни Барсуковой башкирцам, жившим на Казанской дороге по речке Сюнь, а именно: Асану и Якупу Досаевым. Аверакаю (?) Усякову, Максюту Сапарову, Ишкени Батырову, Лапаю Имангулову, Амлекею Алекееву, Токамбетю Уразметову, Резяпу Мрясову в том, (что) припустили мы их для поселения дворами в вотчину свою в свои попытья, которые имеются по межам по речкам Ику, Усеню, Сюне до деревень Кусюковой и Алпаевой»

Черемшанский называет тептярей «беглецами, которые, по недостатку ли, или по неимению собственных земель, или по другим каким причинам, удалялись в Башкирию и селились на их общественных землях за известные оброки, как и другие припущенники и впоследствии совокупностью своею образовали отдельное сословие под именем тептярей.»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона давал такое определение:Тептяри или тептери, народность, живущая среди башкир Оренбургской, Уфимской, Самарской, Пермской и Вятской губернии, в количестве 117 т. душ; образовалась из различных беглых элементов приволжских финнов и чуваш, с течением времени слившихся с башкирами. В законодательстве под именем «башкир из тептярей» подразумеваются и тептяри

Татарский этнограф Г.Ахмеров — автор одной из первых научных работ, посвящённых тептярям, написанной в 1908 году, приводит такое описание:
Тептяри делятся по национальностям на тептярей-татар, тептярей-черемис и тептярей-вотяков. Прочих инородцев, а также и русских, в числе тептярей не находится. 
… Тептяри делятся также и по вероисповеданиям — на мусульман и не мусульман. К первой группе относятся тептяри-татары, ко второй — язычники черемисы и вотяки.
Вся масса тептярей-мусульман говорит татарским языком, близким к наречию казанских татар. По языку, наружности и обычаям они составляют тюркский элемент и ничем не отличаются от казанских татар. Внешний быт тептярей (постройки, костюм, утварь, пища и др.) тоже татарский… …сами тептяри называют себя или новыми башкирами, или же просто татарами…

В советское время вопрос изучался многими этнографами и историками. Среди современных авторов можно упомянуть А. З. Асфандиярова, Д. М. Исхакова, Р. И. Якупова. В настоящее время единого подхода так и не выработано, но преобладающей в литературе и наиболее обоснованной является точка зрения о смешанном составе тептяро-бобыльской группы. Среди этнических компонентов тептярей и бобылей сторонники указанной точки зрения чаще всего отмечают татар, чувашей и башкир (тюркоязычная группа), а также марийцев, удмуртов и мордву (финно-язычная группа). Внутреннее единство группы тептярей позволяет видеть в ней не только «особый разряд крестьян без различия национальностей», как думали некоторые исследователи, но и особую группу этнического характера (со своим субэтнонимом и групповым самосознанием), сложившуюся к концу XVIII в. в результате смешения разных, преимущественно тюркоязычных, этнических компонентов.

Теории о происхождении названия 
По происхождению термина «тептярь» нет единого мнения; было создано много гипотез.

Черемшанский в своей работе «Описании Оренбургской губернии» говорит, «что откуда заимствовано это название и как оно характеризует разноплеменную массу народа, неизвестно».

Исследователь Небольсин в 1852 году писал:
«Что за слово „тептярь“ — доселе неизвестно. Предшествовавшие мне исследователи утверждали, что „тептярь“ — башкирское слово, переводимое русским словом „бобыль“, бедный человек.»

В настоящее время распространены две гипотезы происхождения слова «тептяр»:
 Ряд исследователей выводит его от персидского «дэфтэр» — тетрадь, список, реестр (Гайнутдин Ахмеров со ссылкой на П. И. Рычкова, В. Н. Витевский). В конце XVII века употреблялся термин девтярский ясак, в XVIII в. превратившийся в тептярский ясак — ясак по спискам дәфтәр-тәптәр. О происхождении  (порядок; бирка для отметок при сборе податей) из  писал и Н. И. Ашмарин.
 Некоторые историки, например, А. З. Асфандияров считают, что оно произошло от корня «тип»: «тибе-тибеле-типтере» в значении «вытеснять(ся)», «выталкивать(ся)», «быть отвергнутым». По его мнению, «типтяри — вытесненные, отторгнутые из своего сословия люди, в основном башкиры».

В Челябинской области есть озеро Тептярги. Башкиры дали такое название озеру из-за поселенцев, поселившихся возле него.

История сословия

Период ясачного сословия 
Известны следующие упоминания тептярей в документах:
 в 1631—32 гг. тептяри, как и бобыли платили подворный ясак и 4 коп. подымных денег;
 в 1734 г. проводится перепись тептярей и бобылей и формируется сословие;
 в 1747 г. тептярский ясак был заменен подушным налогом.
Административно тептяри с 30-х гг. XVIII в. делились на команды, управляемые старостами, сотниками, старшинами, и подчинялись Уфимскому и Мензелинскому воеводам, Оренбургской комиссии. В документах этого времени часто встречается название сословия «тептяри и бобыли».

В 80-е гг. XVIII в. находились в ведении Уфимской казенной палаты. По характеру повинностей и налогов тептяри в этот период занимали промежуточное положение между военно-служилыми сословиями (башкирами, мишарями, казаками) и государственными крестьянами.

Период военно-служилого сословия 
В 1790 году тептяри были переведены в разряд военно-служилого сословия, был сформирован Тептярский полк. Законом «О разделении тептярскаго полка на два и о наполнении оных вновь избираемых из того же народа людьми» от 12 июля 1798 г. переводятся в подчинение Оренбургского военного губернатора. Позднее были сформированы еще два полка. Во время Отечественной войны 1812 года 1-й Тептярский полк под командованием майора Темирова принял участие в боевых действиях в составе отдельного казачьего корпуса атамана Платова.

Законом «О присоединении тептярей и бобылей к Башкиро-мещерякскому войску» от 22 февраля 1855 года тептярские полки были включены в кантонную систему Башкиро-мещерякского войска. Позднее название было изменено на Башкирское войско Законом «О именовании впредь Башкиро-мещерякского войска Башкирским войском» от 31 октября 1855 года. В этот период встречается наименование сословий мишарей и тептярей как «ново-башкиры».

Тептярское сословие (также как и сословие мещеряков) перестало существовать в 1863—1865 гг. в связи с упразднением Башкирского войска. Многие тептяри до Февральской революции числились в составе башкирского сословия.

Численность 
Численность, в год, тептярей по переписям:
 в 1735 составляла 11 294 человек мужского полу;
 в 1767 — 33 656 человек мужского полу;
 в 1796 — 52 193 человек мужского полу;
 в 1834 — 105 864 человек мужского полу;
 в 1858 — 140 895 душ мужского пола;
 в 1897 — 59 293 душ мужского пола; 117 773 всего.

С 1855 года Тептеяри разумелись в законодательстве Российской империи под именем башкир.

В последний раз тептяри были зафиксированы в переписи 1926 года — 27 387 человек. Также есть упоминание о тептярях в списке национальностей Союза ССР, от 1959 года (75).

В настоящее время большинство тептярей — в составе татарского народа.

См. также 
 Татарская аристократия

Примечания

Литература 
 Николай Михайлович Карамзин, История государства Российского — Том I. Глава II. О славянах и других народах, составивших государство Российское.
 Сергеев А. Н. Географические очерки России, Выпуск 3. — СПб., 1866.
 Рыбаков С. Г. «O поэтическом творчестве татар, башкир, тептерей». — ., 1895 с 40 мелод.
 
 
 
  
 
 Народы России: живописный альбом, Санкт-Петербург, типография Товарищества «Общественная Польза», 3 декабря 1877, ст. 314.
 Рахимов Р. Н. История тептярских конных полков (1790—1845 гг.): Монография. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. — 242 с. 
 
 
 

Сословия
Казачество
Башкиры
Татары
История Башкортостана
Социальная структура Башкирии